Данте Ванзейр (; родился 16 апреля 1998 года в Берингене, Бельгия) — бельгийский футболист, нападающий клуба «Нью-Йорк Ред Буллз» и национальной сборной Бельгии.

Клубная карьера 
Ванзейр — воспитанник клуба «Генк». В начале 2016 года Данте был включён в заявку основной команды. Интерес к нему проявляли итальянский «Интер», английский «Тоттенхэм Хотспур» и немецкий «Вольфсбург». 18 сентября 2016 года в матче против «Андерлехта» он дебютировал в Жюпиле лиге, заменив во втором тайме Леона Бэйли.

Международная карьера 
В 2015 году Ванзейр помог юношеской сборной занять третье место на юношеском чемпионате мира в Чили. На турнире он сыграл в матчах против команд Гондураса, Эквадора, Южной Кореи, Коста-Рики, Мексики и дважды Мали. В поединке против мексиканцев Данте сделал «дубль».

Дебют за национальной сборной Бельгии состоялся 16 ноября 2021 года в матче квалификации на чемпионат мира 2022 против Уэльса, заменив во втором тайме Дивока Ориги.

Достижения

Международные 
 Бельгия (до 17)
  Юношеский чемпионат мира — 2015

Примечания

Ссылки 
 Статистика на soccerway 

Футболисты Бельгии
Игроки сборной Бельгии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Бельгии по футболу
Игроки ФК «Генк»
Игроки ФК «Беерсхот»
Игроки ФК «Мехелен»
Игроки ФК «Юнион»